Ardita – casa automobilistica milanese del 1918
Fiat 518 Ardita – modello di autovettura FIAT del 1933
Fiat Ardita 2500 – modello di autovettura FIAT del 1934
Ardita –  forma femminile del nome Ardito
Ardita –  componente del corpo speciale degli arditi

Pagine correlate 

 Arditi
 Ardito

Altri progetti